Bryaxis — род жуков ощупников из семейства стафилинид.
Около 400 видов. Встречаются в основном в Палеарктике.

Распространение 
Основная область распространения рода Bryaxis это Палеарктика, с центром разнообразия в Средиземноморье. Большинство видов узкие эндемики, хотя известны несколько широко распространённых палеарктических видов: Bryaxis bulbifer и Bryaxis curtisii. На Кавказе и в Причерноморье обнаружено более 70 видов. На востоке ареала видовое разнообразие меньше: Дальний Восток России (10 видов), Северная и Южная Корея (13), Китай (более 10 на континенте и 19 на Тайване), Япония (34 вида). Отсутствуют в пустынных и степных регионах, так как им необходимы влажные условия обитания, поэтому их нет в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Египте и Ливии (в Северной Африке).

Описание 
Мелкие жуки, длина тела около 2 мм (от 1,3 до 2,4 мм) с длинными максиллярными щупиками (4-й их членик почти равен длине головы). Тело грушевидной формы красновато-коричневого цвета. Голова почти треугольная, с маленькими круглыми фасеточными глазами и ямками на лбу. На переднеспинке две базальные ямки, соединённые поперечной бороздой. Усики 11-члениковые. Встречаются в лесной подстилке, почве, в пещерах. В России около 30 видов.

Самки обычно бескрылые или микроптерные, включая широко распространённые палеарктические виды Bryaxis bulbifer и Bryaxis curtisii. Виды Bryaxis могут иметь две формы самцов: гомоморфные (узкие как у самок ноги, слабая или отсутствующая протибиальная бороздка, модифицированный скапус) и гетероморфные (утолщённые ноги, глубокая протибиальная бороздка, слабо модифицированный скапус, часто более крупное тело с широким пронотумом).

Классификация 
Крупнейший род жуков-ощупников. Включён в трибу Bythinini из надтрибы Goniaceritae. Около 400 видов. Таксономия рода в XIX и XX веках была весьма запутана. Во времена Райттера (1878—1918) все Bryaxis были описаны в составе рода Bythinus Leach, 1817. Раффрей (Raffray 1904) реабилитирует род Bryaxis и создаёт новый род Bolbobythus. Рене Жаннель (1950) оспаривает номенклатуру Раффрея и предлагает имя Arcopagus Leach, 1817 вместо Bryaxis и сводит Bolbobythus в синонимы к Bythinus. Международная комиссия по зоологической номенклатуре в 1969 году решила оставить для рода название Bryaxis Kugelann, 1794 с типовым видом Pselaphus bulbifer Reichenbach, 1816 (с синонимом Arcopagus Leach, 1817) и отдельно род Bythinus Leach, 1817 с типовым видом Pselaphus securiger Reichenbach, 1816 (с синонимом Bolbobythus Raffray, 1904). Кроме того, было описано более 30 подродов и родов, сведённых позднее в синонимы к Bryaxis. Внутри рода выделено более 50 видовых групп.

 Bryaxis abastumanus (Reitter, 1881)
 Bryaxis abkhasicus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis acernus Castellini, 1978
 Bryaxis adjaricus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis adumbratus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis aelistae (Reitter, 1882)
 Bryaxis affinis (Sharp, 1883)
 Bryaxis alayai Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis albanicus (Apfelbeck, 1907)
 Bryaxis alesi Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis alishanus Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis alpestris (Dodero, 1900)
 Bryaxis altivagus Besuchet, 1962
 Bryaxis amasiae (Reitter, 1890)
 Bryaxis ami Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis ammon (Saulcy, 1878)
 Bryaxis amurensis Kurbatov, 1985
 Bryaxis anatolicus (Saulcy, 1878)
 Bryaxis andalusiacus (Jeannel, 1956)
 Bryaxis appendiculatus (Reitter, 1885)
 Bryaxis aragonensis (Franz, 1955)
 Bryaxis argiolus (Reitter, 1888)
 Bryaxis argodi (Croissandeau, 1885)
 Bryaxis argus (Kraatz, 1863)
 Bryaxis armipes (Reitter, 1881)
 Bryaxis arnoldii Besuchet, 1961
 Bryaxis artvinensis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis asciicornis Kurbatov, 1985
 Bryaxis assingi Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis asturiensis (Reitter, 1880)
 Bryaxis atilla (Saulcy, 1878)
 Bryaxis atlanticides Newton, 2015
 Bryaxis atrata L.W. Schaufuss, 1875
 Bryaxis auritides Newton, 2015
 Bryaxis badius Besuchet, 1961
 Bryaxis bajulus (C. Hampe, 1863)
 Bryaxis balabanus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis balneator Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis bedeki Bekchiev & Hlaváč, 2016
 Bryaxis befragei LeConte, 1880
 Bryaxis bellax Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis bergamascus (Stolz, 1917)
 Bryaxis bericus Pace, 1974
 Bryaxis beroni Karaman, 1969
 Bryaxis biokovensis Bekchiev & Hlaváč, 2016
 Bryaxis blacensis (Karaman, 1954)
 Bryaxis bodemeyeri (Reitter, 1903)
 Bryaxis bojanensis (Apfelbeck, 1907)
 Bryaxis borckensis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis bosnicus (Ganglbauer, 1895)
 Bryaxis bothrophorus (Stolz, 1917)
 Bryaxis brachati Besuchet, 1980
 Bryaxis brelihi Meggiolaro, 1960
 Bryaxis brescianus Daffner, 1986
 Bryaxis brusinae (Reitter, 1880)
 Bryaxis buddha Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816)
 Bryaxis bushido Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis callipus (Apfelbeck, 1906)
 Bryaxis carinula (Rey, 1888)
 Bryaxis carpathicus (Saulcy, 1875)
 Bryaxis casalei Poggi, 1992
 Bryaxis castanoptera Motschulsky, 1851
 Bryaxis catalanus (Jeannel, 1950)
 Bryaxis cateniger (Krauss, 1899)
 Bryaxis cebennicus (Jeannel, 1950)
 Bryaxis cephalotes (Motschulsky, 1845)
 Bryaxis cepliki Hlaváč, 2009
 Bryaxis cetinjensis (Apfelbeck, 1906)
 Bryaxis chaudoirii (Chaudoir, 1845)
 Bryaxis chevrolati (Aubé, 1833)
 Bryaxis chiarae Monguzzi, 2016
 Bryaxis chilimontanus Nomura & Chang Eon Lee, 1993
 Bryaxis chobautianus Löbl, 1998
 Bryaxis claudioi Daffner, 1992
 Bryaxis clavicornis (Panzer, 1809)
 Bryaxis clavipes (Motschulsky, 1851)
 Bryaxis cocles (Saulcy, 1863)
 Bryaxis coelestis Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis coiffaiti Jeannel, 1958
 Bryaxis collaris (Baudi di Selve, 1859)
 Bryaxis colledanii Daffner, 1984
 Bryaxis comita (Rambousek, 1909)
 Bryaxis convexus (Kiesenwetter, 1858)
 Bryaxis corcyreus (Reitter, 1884)
 Bryaxis cornutus (Machulka, 1938)
 Bryaxis corsus Besuchet, 1999
 Bryaxis crassicornides Newton, 2017
 Bryaxis crassicornis (Motschulsky, 1835)
 Bryaxis credibilis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis crepsensis (G. Müller, 1947)
 Bryaxis crotchi (Sharp, 1874)
 Bryaxis curtisii (Leach, 1817)
 Bryaxis cythereias (Pic, 1903)
 Bryaxis dalmatinus (Reitter, 1881)
 Bryaxis dichrous (Reitter, 1882)
 Bryaxis difficilis (Reitter, 1884)
 Bryaxis dilatata Motschulsky, 1851
 Bryaxis disciger (Roubal, 1910)
 Bryaxis distinguendus Besuchet, 1961
 Bryaxis diversicornis (Raffray, 1873)
 Bryaxis dolosus Poggi & Sarbu, 2013
 Bryaxis effeminatus Besuchet, 1983
 Bryaxis egens Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis emeicus Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis emendatus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis emilianus (Stolz, 1926)
 Bryaxis erichsonii (Kiesenwetter, 1849)
 Bryaxis eurus Karaman, 1967
 Bryaxis euryscapus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis extensa Motschulsky, 1851
 Bryaxis extremalis Kurbatov, 1990
 Bryaxis fagei (Jeannel, 1926)
 Bryaxis fauconneti (Fauvel, 1886)
 Bryaxis femoratus (Aubé, 1844)
 Bryaxis festivus Besuchet, 1964
 Bryaxis fictor Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis focarilei Besuchet, 1980
 Bryaxis fossicornis (Rambousek, 1916)
 Bryaxis frivaldszkyi (Reitter, 1887)
 Bryaxis fronticornis Bekchiev, 2013
 Bryaxis frustratus Besuchet, 1983
 Bryaxis gallicus (Reitter, 1887)
 Bryaxis ganglbaueri (Stolz, 1917)
 Bryaxis gemellus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis ghilarovi Besuchet, 1961
 Bryaxis giraffa (Reitter, 1880)
 Bryaxis goliath (Jeannel, 1922)
 Bryaxis gracilipalpis Jeannel, 1958
 Bryaxis grandicollis Jeannel, 1958
 Bryaxis grilati (Reitter, 1886)
 Bryaxis grouvellei (Reitter, 1882)
 Bryaxis hakka Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis halbherri (Reitter, 1885)
 Bryaxis hallamontanus Nomura & Chang Eon Lee, 1992
 Bryaxis harmandi Raffray, 1909
 Bryaxis heian Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis heilongjiangensis Li & Jingke, 1993
 Bryaxis heliophobus (Apfelbeck, 1906)
 Bryaxis herculinus Besuchet, 1962
 Bryaxis heydeni (Reitter, 1880)
 Bryaxis hisamatsui Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis hokkiensis Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis hoko Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis holciki Löbl, 1964
 Bryaxis humilis Raffray, 1909
 Bryaxis hypocritus Plavilstschikov, 1940
 Bryaxis ibericus (Saulcy, 1870)
 Bryaxis immodicus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis indistincta Motschulsky, 1851
 Bryaxis insularis (Holdhaus, 1905)
 Bryaxis ipsimus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis iriomotensis Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis islamitus (Reitter, 1885)
 Bryaxis issensis (J. Müller, 1909)
 Bryaxis italicus (Baudi di Selve, 1870)
 Bryaxis japonicus (Sharp, 1874)
 Bryaxis joffrei (Sainte-Claire Deville, 1928)
 Bryaxis jomon Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis jucundus Besuchet, 1961
 Bryaxis judaeus (Pic, 1900)
 Bryaxis judicariensis (Dodero, 1919)
 Bryaxis kahleni Pace, 1978
 Bryaxis kamakura Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis karamanae Besuchet, 1958
 Bryaxis karaormani (Karaman, 1954)
 Bryaxis karate Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis katana Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis khnzoriani Besuchet, 1964
 Bryaxis kimi Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis kimjongkuki Nomura & Chang Eon Lee, 1993
 Bryaxis klimeschi (W. Blattný & C. Blattný, 1914)
 Bryaxis kofun Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis koltzei (Reitter, 1887)
 Bryaxis konecznii (Machulka, 1938)
 Bryaxis kovali Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis krilei Hlaváč, 2008
 Bryaxis kruegeri (Machulka, 1932)
 Bryaxis kumensis Daffner, 1992
 Bryaxis kumgangsanensis Löbl, 2000
 Bryaxis kurnakovi Besuchet, 1960
 Bryaxis kuzmini Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis laevipennis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis lagari (Halbherr, 1890)
 Bryaxis lanai Poggi, 2019
 Bryaxis lata Motschulsky, 1851
 Bryaxis lazistanicus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis lederi (Reitter, 1888)
 Bryaxis leechanyoungi Nomura & Chang Eon Lee, 1993
 Bryaxis leleupi (Jeannel, 1952)
 Bryaxis leonhardi (Reitter, 1902)
 Bryaxis lesbius Brachat, 2016
 Bryaxis lessinicus Pace, 1974
 Bryaxis libanicola (J. Sahlberg, 1908)
 Bryaxis liguricus (Dodero, 1919)
 Bryaxis litoralis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis lokayi (Machulka, 1927)
 Bryaxis longifrons Jeannel, 1952
 Bryaxis longifronsides Newton, 2015
 Bryaxis longipalpis (Motschulsky, 1835)
 Bryaxis longulus (Kiesenwetter, 1849)
 Bryaxis lurensis Besuchet, 2002
 Bryaxis lusitanicus (Saulcy, 1870)
 Bryaxis macedonicus (Karaman, 1953)
 Bryaxis macheonensis Nomura & Chang Eon Lee, 1993
 Bryaxis mahunkai Löbl, 1975
 Bryaxis mancinii (Dodero, 1919)
 Bryaxis mandarinus Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis marinae Sabella, 1989
 Bryaxis mayumi Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis meledanus Agazzi, 1964
 Bryaxis melinensis (Reitter, 1881)
 Bryaxis mendax Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis merkli Löbl, 2000
 Bryaxis meskischesianus Meggiolaro, 1966
 Bryaxis mirei (Jeannel, 1956)
 Bryaxis mirificus Besuchet, 1983
 Bryaxis moczarskii (A. Winkler, 1911)
 Bryaxis mohamedis (Reitter, 1903)
 Bryaxis monguzzii Besuchet, 1980
 Bryaxis monstrosetibialis (Stolz, 1923)
 Bryaxis monticola (Jeannel, 1950)
 Bryaxis montivagus (Reitter, 1885)
 Bryaxis mosorensis (Karaman, 1953)
 Bryaxis mulsanti (Kiesenwetter, 1850)
 Bryaxis multiplex Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis muscorum (Kiesenwetter, 1849)
 Bryaxis myops Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis naginata Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis nakeralae (Reitter, 1885)
 Bryaxis nametkini Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis nebrodensis Besuchet, 1980
 Bryaxis nemilensis (Reitter, 1885)
 Bryaxis nigriceps (Leach, 1826)
 Bryaxis nigritus Löbl, 1998
 Bryaxis nigrocephala L.W. Schaufuss, 1877
 Bryaxis nitidulus Besuchet, 1961
 Bryaxis nivarius Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833)
 Bryaxis nogodanensis Nomura & Chang Eon Lee, 1993
 Bryaxis noricus (F. Schubert, 1958)
 Bryaxis normandi (Jeannel, 1950)
 Bryaxis obenbergeri (Machulka, 1938)
 Bryaxis obventicius Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis odontogena (Dodero, 1919)
 Bryaxis oertzeni (Reitter, 1882)
 Bryaxis oraniensis (Pic, 1896)
 Bryaxis orcinus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis oreophilus (Meixner, 1912)
 Bryaxis orousseti B. Secq & M. Secq, 1991
 Bryaxis osellai Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis oseticus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis ossaeus Besuchet, 2008
 Bryaxis pachyscelis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis paganettii (W. Blattný & C. Blattný, 1914)
 Bryaxis paiwan Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis pallidior (Pic, 1901)
 Bryaxis panda Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis pandellei (Saulcy, 1863)
 Bryaxis pastoralis (Peyerimhoff, 1901)
 Bryaxis pavani (Tamanini, 1940)
 Bryaxis pawlowskii Löbl, 1974
 Bryaxis peckorum Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis pedator (Reitter, 1882)
 Bryaxis pedemontanus Besuchet, 1958
 Bryaxis pedestris (Motschulsky, 1845)
 Bryaxis peloponnesius (Reitter, 1884)
 Bryaxis peninsulanus Nomura & Chang Eon Lee, 1993
 Bryaxis peninsularis (Saulcy, 1870)
 Bryaxis pentagonoceras (Stolz, 1917)
 Bryaxis persicoi (F. Rasetti, 1939)
 Bryaxis pescaroloi Poggi, 1984
 Bryaxis petri Raffray, 1915
 Bryaxis pictetii (Tournier, 1859)
 Bryaxis pilifera Motschulsky, 1851
 Bryaxis pingtungensis Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis pinkeri (Stolz, 1917)
 Bryaxis pintungensis Löbl & Körbatov, 1996
 Bryaxis planifer Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis platalea Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis platelea Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis pletnevi Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis polemon Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis ponticus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis portalegrensis (L.W. Schaufuss, 1882)
 Bryaxis porzenna (Reitter, 1882)
 Bryaxis procerus (Gredler, 1873)
 Bryaxis propinquus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis proportionalis L.W. Schaufuss, 1887
 Bryaxis pulchrotibialis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis pumilus Bekchiev & Brachat, 2015
 Bryaxis puncticollis (Denny, 1825)
 Bryaxis pygmaeides Newton, 2015
 Bryaxis pyrenaeus (Saulcy, 1863)
 Bryaxis rambouseki (Matcha, 1916)
 Bryaxis raptor Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis redemptus (Dodero, 1919)
 Bryaxis reissi (Machulka, 1933)
 Bryaxis reitteri (Saulcy, 1875)
 Bryaxis reversus (Sharp, 1883)
 Bryaxis rhinophorus (W. Blattný & C. Blattný, 1914)
 Bryaxis rifensis Besuchet, 1962
 Bryaxis rivularis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis rossii Castellini, 1986
 Bryaxis rosti (Reitter, 1894)
 Bryaxis rostratus (Motschulsky, 1845)
 Bryaxis roubalianus Löbl, 1961
 Bryaxis roumaniae Raffray, 1904
 Bryaxis rousi Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis rugosicollis (Fiori, 1905)
 Bryaxis ruidus Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis ruthenus (Saulcy, 1877)
 Bryaxis sacer Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis sacrificus Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis samniticus (W. Blattný & C. Blattný, 1914)
 Bryaxis samurai Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis sarplaninensis (Karaman, 1953)
 Bryaxis sauteri Raffray, 1909
 Bryaxis sawadai Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis scapularis (Reitter, 1881)
 Bryaxis schneideri Kugelann, 1794
 Bryaxis schuelkei Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis schusteri Neuhäuser-Happe, 1999
 Bryaxis scrutandus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis sculpticornis (Guillebeau, 1891)
 Bryaxis sculptifrons (Reitter, 1880)
 Bryaxis seductus Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis serripes (Fauvel, 1891)
 Bryaxis sichotensis Kurbatov, 1994
 Bryaxis sichuanus Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis siculus (Fiori, 1913)
 Bryaxis silvicolides Newton, 2015
 Bryaxis simoni (Reitter, 1880)
 Bryaxis smetanai Löbl, 1964
 Bryaxis solidus (Reitter, 1881)
 Bryaxis sparcepunctatus Jeannel, 1958
 Bryaxis splendidus (Croissandeau, 1891)
 Bryaxis steindachneri (Reitter, 1881)
 Bryaxis stolzi (Machulka, 1932)
 Bryaxis sturanyi (Apfelbeck, 1906)
 Bryaxis subdentatus (Dodero, 1919)
 Bryaxis subseriatus (J. Weise, 1877)
 Bryaxis subsolidus (Reitter, 1902)
 Bryaxis sumo Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis swaneticus (Reitter, 1885)
 Bryaxis taiwanus Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis tanto Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis taradakensis Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis tarokanus Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis temporalis Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis tendensis Besuchet, 2002
 Bryaxis tenuicornides Newton, 2015
 Bryaxis testatus Kurbatov, 1994
 Bryaxis tetralobus Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis theanus (Reitter, 1894)
 Bryaxis tienmushanus Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis tingitanus Besuchet, 1962
 Bryaxis tithonus (Apfelbeck, 1906)
 Bryaxis transitorius Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis transsilvanicus (Ganglbauer, 1897)
 Bryaxis trezzii Monguzzi, 2016
 Bryaxis trichosus Jeannel, 1958
 Bryaxis trigonoceras (Holdhaus, 1904)
 Bryaxis troglocerus (Saulcy, 1870)
 Bryaxis troglodytes (Fiori, 1900)
 Bryaxis troglophilus Agazzi, 1961
 Bryaxis tscherkessicus (Reitter, 1888)
 Bryaxis tuberculiceps Nonveiller, Pavićević & Besuchet, 2003
 Bryaxis tychobythinoides Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis ullrichii (Motschulsky, 1851)
 Bryaxis unicus Löbl & Kurbatov, 1996
 Bryaxis ursus (Reitter, 1882)
 Bryaxis ussuriensis Löbl, 1964
 Bryaxis valentulus Kurbatov & Löbl, 1998
 Bryaxis validicornides Newton, 2015
 Bryaxis verrucipalpis (Apfelbeck, 1907)
 Bryaxis vicinus (Dodero, 1919)
 Bryaxis viertli (Reitter, 1882)
 Bryaxis viti Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis vlastae Roubal, 1913
 Bryaxis wankai (Reitter, 1915)
 Bryaxis weisei (Saulcy, 1875)
 Bryaxis witzgalli Daffner, 1982
 Bryaxis wolongensis Kurbatov & Löbl, 1995
 Bryaxis yari Löbl, Kurbatov & Nomura, 1998
 Bryaxis ypsilon Besuchet & Kurbatov, 2007
 Bryaxis yushanensis Löbl & Kurbatov, 1996

См. также 
 Batrisus
 Claviger

Примечания

Литература 
 Besuchet Cl. & Kurbatov S. A. 2007. Les Bryaxis du Caucase et du secteur oriental des chaines Pontiques (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). // Russian entomol. J., 16(2): 155—206.
 Hlaváč, P. 2009: Taxonomic notes on the Bryaxis splendidus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), with the description of a new species from the Ukraine. // Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49: 651—659.
 Kurbatov S. A. 1994. Les Bryaxis de l’Extreme-Est de la Russie (Coleoptera, Pselaphidae). // Russian ent. J., 3(1/2): 39-47.
 Kurbatov S. A. & I. Lobl. 1995. Contribution to the knowledge of the East Asian Bryaxis (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). // Archs. Sci. Geneve, 48(2):161- 172.
 Lobl I. & S. A. Kurbatov. 1996. The Bryaxis of Taiwan (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). // Bull. Natn. mus. natur. sci. (Taichung), 8: 1- 22.
 Lobl I., Kurbatov S. A. & Nomura Sh. 1998. On the japanese species of Bryaxis (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), with notes on allied genera and on endoskeletal polymorphy. // Species Diversity, 3: 219—269.

Ощупники
Роды жесткокрылых